Sava je lahko:

 Sava, reka v Sloveniji
 Sava, naselje v občini Litija
Sava, del Jesenic
Stara Sava, del Jesenic 
Gorenja Sava, del Kranja 
 Sava, Taranto (Italija)
Sava (žensko ime)
Sava, srbsko (pravoslavno) moško ime
 Sveti Sava, ustanovitelj srbske pravoslavne cerkve
 Sava d.d., podjetje v Sloveniji
 Sava Tires d.o.o., gumarsko podjetje v Sloveniji (včasih Sava Kranj)
 Pozavarovalnica Sava, slovenska pozavarovalnica
 Monitor Sava, rečno plovilo Jugoslovanske kraljeve vojne mornarice
 Razred podmornic Jugoslovanske vojne mornarice